Buriti dos Lopes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Buriti dos Lopes (ort), Piauí, 
 Buriti dos Lopes (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar